Karlo VIII. može biti:

 Karlo VIII., kralj Francuske
 Karlo VIII., kralj Švedske